Ecuador
Milagro, település Guayas tartományában
 Spanyolország
Milagro, település Navarra autonóm közösségben
más
Milagro – az X-akták című televíziós sorozat epizódja
Milagro – Carlos Santana mexikói zenész egyik albuma